Montenero bezeichnet folgende Orte in Italien:

 Montenero di Bisaccia, eine Gemeinde in der Provinz Campobasso.
 Montenero Sabino, eine Gemeinde in der Provinz Rieti.
 Montenero Val Cocchiara, eine Gemeinde in der Provinz Isernia.

sowie die Ortsteile (Frazioni)

 Montenero, ein Ortsteil der Gemeinde Todi in der Provinz Perugia.
 Montenero d’Orcia, ein Ortsteil der Gemeinde Castel del Piano in der Provinz Grosseto.

sowie

 den Berg Montenero (1881 m) in der Provinz Cosenza.
 das Santurario di Montenero (Santuario della Madonna delle Grazie) auf dem Colle di Monte Nero im Bezirk Montenero (Livorno).
 den Naturpark Riserva naturale Montenero nahe Volterra in der Provinz Pisa.